Il doppio del torneo di tennis Kingfisher Airlines Tennis Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mario Ančić e Mahesh Bhupathi che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Mustafa Ghouse 6-4, 6(6)-7, [10-8].

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Björn Phau (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Robin Vik (quarti di finale)

 Mario Ančić /  Mahesh Bhupathi (campioni)
 James Auckland /  Jamie Delgado (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kingfisher Airlines Tennis Open 2006